Бонев може да се отнася за:
 Ангел Бонев (р. 1929), български стопански деец
 Асен Бонев (1906 – ?), български партизанин
 Богомил Бонев (р. 1957), български политик
 Венцислав Бонев (р. 1980), български футболист
 Владимир Бонев (1917-1990), български политик
 Георги Бонев (р. 1954), български футболист
 Гочо Бонев (1866-1920), български политик
 Иван Бонев (1909-1966), български партизанин
 Константин Бонев (1837-1882), български лекар
 Костадин Бонев (р. 1951), български режисьор
 Милчо Бонев (1961-2004), български престъпник
 Никола Бонев (1898-1979), български учен
 Петър Бонев (1837-1976), български революционер
 Станиш Бонев (р. 1931), български политик
 Христо Бонев (р. 1947), български футболист

Български фамилни имена